Кобиля́нський — українське і польське () прізвище. Жіночий варіант — Кобилянська.

 Кобилянська Ольга Юліанівна — українська письменниця, учасниця феміністичного руху на Буковині.
 Кобилянський Антін (1837, Перерісль — 1910, Львів) — український культурно-освітній діяч, літератор, лікар, винахідник.
 Кобилянський Антоній (1773—1841) — учасник повстання Тадеуша Костюшка, похований на цвинтарі «Федір» в Бучачі
 Кобилянський Броніслав Володимирович (1896, Хотимир — 1986, Львів) — український мовознавець, педагог.
 Кобилянський Владислав Костянтинович (1906, Кам'янець-Подільський — 1974, Сухий Лог) — фахівець у галузі вогнетривкого виробництва, кавалер трьох орденів Трудового Червоного Прапора (1943, 1945, 1950).
 Кобилянський Віктор Аполлонович (1942) — російський філософ, доктор філософських наук (1988), професор (1989).
 Кобилянський Володимир Іванович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Кобилянський Володимир Олександрович (1895–1919) — український поет, перекладач.
 Кобилянський Іван Олександрович (1921–1945) — Герой Радянського Союзу (1942).
 Кшиштоф Кобилянський — магнат, латиномовний поет.
 Кобилянський Люцій Ремігійович (1855–1941) — український лікар, громадський і культурний діяч.
 Кобилянський Омелян Миколайович (1932–2008) — український художник, педагог.
 Кобилянський Степан Юліанович (1866–1940) — український живописець, брат письменниці Ольги Кобилянської.
 Кобилянський С. — генерал армії Австро-Угорщини, командир 129-ї бригади корпусної групи генерала П. Гофмана
 Кобилянський Юліан Юліанович (1895–1922) — український філолог, брат письменниці Ольги Кобилянської.
 Кобилянський Ян (1923–2019)  — польський підприємець, проживав у Уругваї, дипломат, в'язень німецьких концтаборів, засновник і президент у 1993—2016 роках Союз польських асоціацій та організацій Латинської Америки (USOPAL).
Українські прізвища
Польські прізвища